Ottaviano Del Turco è un sindacalista e politico italiano.
Riccardo Del Turco – cantautore, musicista e produttore discografico italiano
Rosselli Del Turco sono un'antica famiglia nobile di Firenze.
Stefano Rosselli del Turco (noto anche come Stefano Rosselli Del Turco; 1877-1947) – scacchista italian